Zach Johnson (né en 1976), un golfeur professionnel américain, vainqueur de l'édition de 2007 du Tournoi des Maîtres;
 Zack “Jick” Johnson, l'un des créateurs du Kingdom of Loathing;
 Zach Johnson, batteur officiel du groupe The Fray mais qui a quitté le groupe pour étudier dans une école d'acteurs à New York.